Jaz Hoyt est un personnage de la série télévisée Oz, joué par Evan Seinfeld, membre du groupe Biohazard.

Il est un personnage controversé et fait partie du gang des motards.

Biographie

Sentence 
Prisonnier 98H432. Condamné le  pour agression au premier degré à 8 ans d'emprisonnement et libérable sur parole après 4 ans. Sera ensuite recondamné à la peine de mort pour meurtre au premier degré, puis sera acquitté car déclaré fou.

Personnalité 
Il se révèle plutôt être un gros dur peu patient, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Hoyt est un biker emprisonné pour violences sur un vendeur dans un vidéo club. Il apparaît au cours de la deuxième saison. Tout d'abord un personnage secondaire sans grande envergure affecté au tri du courrier et au passage sous scanner des lettres et paquets destinés aux prisonniers. Lorsque le tournoi de boxe de Oz sera organisé, Jaz sera désigné pour représenter les Bikers.

Saison 2 
Travaillant au courrier avec les aryens et notamment avec Vernon Schillinger, il se liera petit à petit d'amitié avec lui. Il doit inspecter le courrier et il tombe sur une lettre à destination du vieux prisonnier Bob Rebadow où il apprend que son petit-fils a une leucémie. Lors d'une réunion avec les leaders des différents groupes dirigée par Tim Mac Manus, il suggère l'idée de collecter des fonds pour permettre au petit-fils de Rebadow d'aller à Disneyland. Cela donne ensuite lieu à une très belle scène, où tous les leaders des gangs, la plupart des criminels sans la moindre pitié, donnent de l'argent à Rebadow, lui permettant de récolter environ 2000 dollars. Seuls les homeboys ne participent pas, Wangler voulant même voler l'argent de Rebadow, mais Adebisi lui interdit car "parfois, c'est bon d'être humain".

Saisons 3, 4 & 5 
O'Reily demande un service à Hoyt au cours de la saison 3: faire passer à Oz un poing américain. Hoyt laissa donc passer l'arme à l'inspection du courrier, mais Vernon Schillinger, avec qui il avait déjà eu des différends, avertit les gardes et Hoyt est réaffecté et ne travaille plus au courrier. Après être influencé par O'Reily, qui souhaite venger le viol de son frère Cyril par Schillinger, il lui fait remarquer que Schillinger est la cause de son transfert. Hoyt attaque et tente de tuer Schillinger à la salle de gym, mais Schillinger s'en sort "sans la moindre égratignure", au grand désespoir d'O'Reily.

Il prendra davantage d'épaisseur lors des dernières saisons, à partir de l'arrivée du révérend Clouthier et de sa rivalité avec Timmy Kirk qu'il finira par tuer alors qu'ils se trouvent tous deux dans le couloir de la mort (Hoyt est condamné à mort pour tentative d'assassinat).

Saison 6 
Lors de la saison 6 on en apprend plus sur le passé de Hoyt. Issu d'un milieu plutôt favorisé, il a développé très tôt des troubles de la personnalité (viol d'un de ses camarades, cruautés envers des animaux). Plus qu'un réel délinquant, Hoyt est un malade mental ce qui explique son parcours atypique pour un homme de ce milieu social. 
Dans le couloir de la mort, Hoyt subit des visions du diable et demande de l'aide au Père Mukada. C'est à partir de ce moment que le personnel de Oz découvre sa folie. Il meurt assassiné sur son lit d'hôpital sous l'œil de la mère de Timmy Kirk, aide-soignante bénévole à Oz.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Adopté de fiction
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1998